Аруэ:

 Аруэ — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия.
 Аруэ — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия. Департамент кантона — Мёрт и Мозель.